Зубко́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Зубкова, Анастасия Викторовна (род. 1980) — российская ватерполистка.
 Зубкова, Анна Викторовна (род. 1980) — казахская ватерполистка.
 Зубкова, Антонина Леонтьевна (1920—1950) — лётчица, Герой Советского Союза.
 Зубкова, Екатерина Михайловна (род. 1988) — украинская пловчиха.
 Зубкова, Елена Андреевна (род. 2001) — российская футболистка.
 Зубкова, Елена Юрьевна (род. 1962) — российский историк, доктор наук.
 Зубкова, Зинаида Петровна (род. 1938) — советская белорусская актриса.
 Зубкова, Людмила Васильевна (род. 1926) — советская детская писательница и сценарист.
 Зубкова, Людмила Георгиевна (1939—2021) — советский и российский лингвист, специалист в области теории языка, фонетики и фонологии.
 Зубкова, Наталья Павловна (род. 1947) — советская и российская актриса, режиссёр, педагог.
 Зубкова, Ольга Валерьевна (род. 1969) — российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая.
 Зубкова, Тамара Ивановна (1917—1973) — художник, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина. Примечания